Anton Hansen er navnet på flere personer:

 Anton Hansen (1891-1960) – dansk karikaturtegner og pacifist (Anton Christian Vilhelm Hansen)
 Anton Hansen (basunist) (1877-1947) – dansk basunist og kgl. kapelmusikus (Anton Christoffer Rasmus Hansen)